Mike Leake – giocatore di baseball statunitense
 Stephen Leake – numismatico, genealogista e araldista britannico
 William Martin Leake – diplomatico, numismatico e antiquario britannico